Билов, Соломон Хаимович (1888—1949) — советский историк театра и литературы, литературовед.
 Билов, Христиан Христианович (1723—1773) — барон, мекленбургский дворянин на русской службе, бригадир.

См. также 
 Бюлов